Блейк () — поширене прізвище або ім'я англійського походження, утворене від слів  — чорний або  — блідий.

Відомі носії прізвища:
 Андре Блейк (;  1990) — ямайський футболіст, воротар.
 Веслі Блейк (  1987) — професійний американський реслер.
 Вільям Блейк (; 1757—1827) — англійський поет і художник-гравер.
 Гелен Блейк (;  1951) — ямайська легкоатлетка.
 Джеймс Блейк (; нар. 1979) — американський тенісист, професіонал з 1999 року.
 Джеймс Блейк (музикант) (; нар. 1988) — англійський співак і композитор з Лондона.
 Джейсон Блейк (;  1973) — американський хокеїст.
 Джозеф Блейк (; 1814—1888) — американський ботанік.
 Йоган Блейк (;  1989) — ямайський легкоатлет, олімпійський чемпіон (2012, 2016).
 Лоретта Блейк (; 1908—1964) — американська актриса.
 Наомі Блейк (, уроджена — Зісель Дум; 1924—2018) — британська скульпторка єврейсько-українського походження.
 Нетаніел Мітчелл-Блейк (;  1994) — британський легкоатлет, чемпіон світу.
 Роб Блейк (;  1969) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Роберт Блейк (; 1918—2004) — американський теоретик менеджменту.
 То Блейк (; 1912—1995) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Юбі Блейк (; 1887—1983) — американський композитор, піаніст та керівник оркестру.

Відомі носії імені:
 Блейк Вілер (;  1986) — американський хокеїст, крайній нападник.
 Блейк Дженнер (;  1992) — американський актор, співак.
 Блейк Едвардс (; 1922—2010) — американський сценарист, кінорежисер, продюсер.
 Блейк Крауч (;  1978) — американський письменник-фантаст.
 Блейк Лайвлі (;  1987) — американська актриса та модель.
 Блейк Комо (;  1986) — канадський хокеїст, лівий нападник.
 Блейк Гріффін (;  1989) — американський професіональний баскетболіст.
 Блейк П'єроні (;  1995) — американський плавець, олімпійський чемпіон (2016).
 Блейк Шелтон (;  1976) — американський кантрі-виконавець, автор пісень та телезірка.

Див. також 
 Блек

Англійські прізвища